Willis (berg), een berg in Indonesië, op het eiland Java.
 Willis (Krommenie), een wijk in de Nederlandse plaats Krommenie
 Willis Tower, een wolkenkrabber in de stad Chicago in de Verenigde Staten (voorheen: Sears Tower)
 Cirkel van Willis, een stelsel van bloedvaten in de hersenen
Plaatsen in de Verenigde Staten:
 Willis (Kansas)
 Willis (Texas)
Personen met de voornaam Willis:
 Willis Lamb, natuurkundige uit de Verenigde Staten
 Willis O'Brien, filmmaker uit de Verenigde Staten
 Willis Rodney Whitney, scheikundige uit de Verenigde Staten
 Willis Schaefer, componist en dirigent uit de Verenigde Staten
Personen met de achternaam Willis:
 Bailey Willis, geoloog uit de Verenigde Staten
 Benita Willis-Johnson, Australisch langeafstandloopster
 Bruce Willis, acteur uit de Verenigde Staten
 Chris Willis, zanger uit de Verenigde Staten
 Connie Willis, schrijfster uit de Verenigde Staten
 Denny Willis, Brits komiek
 Gordon Willis, cameraman uit de Verenigde Staten
 Nick Willis, Nieuw-Zeelands middellangeafstandsloper
 Richard M. Willis, componist en muziekpedagoog uit de Verenigde Staten
 Rumer Willis, actrice uit de Verenigde Staten
 Thomas Willis, Brits arts